København eller (den ældre stavemåde) Kjøbenhavn kan henvise til flere artikler:

 København – primærbetydning; Danmarks hovedstad og største by
 Københavns Kommune – den centrale og største kommune i byen København
 København (dagblad) – dansk dagblad 1889-1928
 København (skoleskib) – dansk skoleskib fra 1921, forlist 1928/29
 København (skuespil) – skuespil af Michael Frayn med originaltitlen Copenhagen
 Kjøbenhavn (rutebåd) – et DFDS-skib, der i 1948 ramte en mine
 København (film) – dansk kortfilm fra 2009 instrueret af Andreas Dalsgaard

Se også 
 Kbh (flertydig)
 Copenhagen (flertydig)
 Cph (flertydig)
 Hafnia - latin for København
 Københavnerfortolkningen – en bestemt forståelse af kvantemekanikken
 Storkøbenhavn – det sammenhængende bebyggede område udenfor Københavns Kommune.